Nationaal Park Tatra (Polen)
 Nationaal Park Tatra (Slowakije)